Jord kan syfta på:

 Jord – det skikt som täcker jordytan
 Jordart – det material som marken är gjord av
 Jordmån – den övre delen av en jordavlagring där det ursprungliga materialets sammansättning har förändrats genom påverkan av markprocesserna[
 Jord (egendom) – mark som egendom och produktionsfaktor
 Jord (mytologi) – en gudinna i den nordiska mytologin
 Jord (musikgrupp) – folkmusikgrupp från Kiruna/Vittangi
 Jord – ett begrepp inom elektrisk kretsteknik, se jordning
 Mount Jord – berg i Antarktis
 Jorden – den himlakropp som är människans hem
 Jordliknande planet – himlakropp som liknar jorden

Se även 
 Mark